может обозначать:

 Halcón M-1943 — аргентинский пистолет-пулемёт
 M-1943 — униформа вооружённых сил США времён Второй мировой войны  
 M1943 (US Model 1943 Entrenching Tool) - пехотная лопата армии США образца 1943 года